Paul Monette peut désigner :
 Paul Monette (1945-1995), écrivain américain et un militant homosexuel contre le SIDA ;
 Paul Monette, guitariste et un folkloriste québécois.